Финал Кубка Англии по футболу 1954 года () стал 73-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 1 мая 1954 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Вест Бромвич Альбион» и «Престон Норт Энд». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Вест Бромвича».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Отчет о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 

1954
Футбол в Европе в 1954 году
Кубок Англии 1954
Кубок Англии 1954
События 1 мая
Май 1954 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1954 году
1954 год в Лондоне